— известный японский учёный-ихтиолог, профессор, доктор наук.

Почётный иностранный член Американского общества ихтиологов и герпетологов ().

Работал в Музее Токийского университета. Будучи сотрудником университета, профессор Абэ занимал также пост инспектора Токийского рыбного оптового рынка, в функции которого входил контроль за подготовленными для аукциона лотами (партиями товара), с целью недопущения в продажу ядовитых или подозрительных в этом отношении рыб.

Стал знаменит, благодаря своим таксономическим исследованиям семейства рыб отряда иглобрюхообразных (Tetraodontidae, Teleostei) Восточной Азии, в частности, семейства ядовитых рыб Такифугу (Takifugu), более известного под японским названием фугу ( или 鰒), которое он описал в 1949 году.

Кроме того, он описал такие виды рыб, как: Centroscyllium kamoharai, Fugu obscurus и др.

Некоторым видам рыб присвоено его имя, в частности: Tetraodon abei, Sagamichthys abei и Chaunax abei.

Умер в токийской больнице от кровоизлияния в мозг в 1996 году.

Избранные публикации 
 Abe, T., 1950. New, rare or uncommon fishes from Japanese waters. I.Liparis franzi, new name. Japan. J. Ichthyol., 1: 135—139.
 Abe, T., 1952. Taxonomic studies of the puffers (Tetraodontidae, Teleostei) from Japan and adjacent regions—VII. Concluding remarks, with the introduction of two new genera,Fugu andBoesemanichthys. Japan. J. Ichthyol., 2: 35-44, 93-97, 117—127.
 Abe, T., 1953. New, rare or uncommon fishes from Japanese waters. II. Records of rare fishes of the families Diretmidae, Luvaridae and Tetragonuridae, with an appendix (description of a new species,Tetragonurus pacificus, from off the Solomon Islands). Japan. J. Ichthyol., 3: 39-47.
 Abe, T., 1955. On a new pacific flying-fish,Prognichthys sealei, retaining five unbranched fin-rays above in the pectoral throughout life. Rec. Oceanogr. Works Japan, 2: 185—192.
 Abe, T., 1957a. Notes on fishes taken from the stomach of whales taken in the Antarctic. I.Xenocyttus nemotoi, a new genus and new species of zeomorph fish of the subfamily Oreosomatinae Goode and Bean, 1895. Sci. Rep. Whales Res. Inst. (Tokyo), (12): 225—233.
 Abe, T. 1957b. Illustrated descriptions of one thousand useful fishes, II, Morikita Shuppan, Tokyo. (In Japanese.)
 Abe, T., 1959. New, rare or uncommon fishes from Japanese waters. VII. Description of a new species ofBeryx, Japan. J. Ichthyol., 7: 157—163.
 Abe, T. 1960. Description of a new species of lutjanid fish of the genus Paracaesio from Japan. Japan. J. Ichthyol., 8: 56-62.
 Abe, T., 1961—1962. Notes on some fishes of the subfamily Braminae, with the introduction of a new genusPseudotaractes. Japan. J. Ichthyol., 8: 92-99, 101—114.
 Abe, T. 1966. Description of a new squaloid shark,Centroscyllium kamoharai, from Japan. Japan. J. Ichthyol., 13: 190—198.
 Abe, T. and W. N. Eschmeyer. 1972. A new species of the scorpionfish genus Helicolenus from the North Pacific Ocean. Proc. Calif. Acad. Sci., 4th Ser., 39: 47-53.
 Abe, T. and Y. Haneda. 1972. Description of two new species of the ponyfish genus Leiognathus from Indonesia. Sci. Rep. Yokosuka City Mus. (Nat. Hist.), (19): 1-6.
 Abe, T. and Y. Haneda. 1973. Description of a new fish of the genus Photoblepharon (family Anomalopidae) from the Red Sea. Bull. Sea Fish. Res. Stn, Haifa, 60: 57-62.
 Abe, T. and H. Hotta. 1963. Description of a new deep-sea fish of the genus Rondeletia from Japan. Japan. J. Ichthyol., 10: 43-48.
 Abe, T., S. Kojima, and T. Kosakai. 1963. Description of a new nomeid fish from Japan. Japan. J. Ichthyol., 11: 31-35.
 Abe, T., R. Marumo and K. Kawaguchi. 1965a. Description of a new cetomimid fish from Suruga Bay. Japan. J. Ichthyol., 12: 57-63.
 Abe, T., R. Muramo and K. Kawaguchi. 1965b. Description of a new alepocephalid fish from Suruga Bay. Japan. J. Ichthyol., 13: 67-72.
 Abe, T., M. Miki and M. Asai. 1977. Description of a new garden eel from Japan. UO, (28): 1-8.

См. также 
 Фугу

Примечания

Ссылки 
 Н. В. Парин. Рыбы открытого океана. Гл.6
 Труды Токихару Абэ

Учёные Японии
Ихтиологи Японии
Доктора наук
Авторы зоологических таксонов